Der 47. Ballon d’Or ( für Goldener Ball) der Zeitschrift France Football zeichnete am 17. Dezember 2002 Ronaldo als „Europas Fußballer des Jahres“ aus. Der Stürmer, der bereits 1997 den Ballon d’Or gewonnen hatte, hatte zuvor die brasilianische Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2002 mit acht Toren als Torschützenkönig zum Gewinn ihres fünften WM-Titels geführt. Der Ballon d’Or wurde von einer Jury mit Sportjournalisten aus den 52 Mitgliedsverbänden der UEFA verliehen.

Ergebnis

Weblinks 
 European Footballer of the Year („Ballon d'Or“) 2002 Übersicht bei RSSSF.com (englisch)

2002
Preisverleihung 2002
Fußball 2002